Rebutia narvaecensis   es una especie  perteneciente a la familia  Cactaceae endémica de Tarija en Bolivia. 

Pequeño cactus cuyo hábito de crecimiento característico es en agrupaciones, cada cabeza mide unos 2,5 por 4 cm y están cubiertas de densa espinosidad de color blanco o amarronado que surge sobre tubérculos. Las flores son de color rosa y más grandes que el propio cactus (3,5 cm).

Sinonimia 
 Aylostera narvaecensis

Enlaces externos 

 http://cactiguide.com/cactus/?genus=Rebutia&species=narvaecensis

Narvaecensis
Flora de Sudamérica occidental
Flora de América del Sur continental